Arrondissement de Stollberg, ancien arrondissement de Saxe.
 Stollberg/Erzgeb., ville d'Allemagne.